Marian Musiał (1908-1991), lekarz, oficer
 Marian Musiał (1948-), polityk, poseł